Volfram ima nekoliko oksidacionih stanja, i korespondirajućih oksida:

Volfram(-{III}-) oksid
Volfram(-{IV}-) oksid, takođe poznat kao volfram dioksid
Volfram(-{VI}-) oksid, takođe poznat kao trioksid
Volfram pentoksid